David Ángel Abraham (Chabás, 15 de julho de 1986) é um futebolista argentino que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Huracán.

Eintracht Frankfurt

Ligações externas
Perfil em Ogol
Perfil em fcb.ch

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do TSG 1899 Hoffenheim
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do Club Atlético Huracán
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol Sub-20